Gemeineigentum bezeichnet

 eine mögliche eigentumsrechtliche Grundlage von Commons, siehe Commons#Gemeineigentum
 Formen von Eigentum, die von einem sozialen Kollektiv oder einer Gemeinschaft verwaltet werden, siehe Kollektiveigentum